Tuffmossor (Palustriella) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Ryszard Ochyra. Enligt Catalogue of Life ingår Tuffmossor i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor